Палей — еврейская и русская фамилия.

Происхождение фамилии достоверно неизвестно. Славянская фамилия Палей, согласно предположениям различных исследователей, может вести своё происхождение от уменьшительной формы личных имён Панкратий, Фалалей, Пантелеймон, Павел. Еврейская фамилия Палей в начале XX века была наиболее распространена в Минской губернии на территории современной Белоруссии (Вилейка, Бобруйск, Игумен, Минск, Рогачёв, также Чернигов) и может происходить от белорусского глагола «паліць» (палить, в связи с винокуренным производством). Родственные варианты этой фамилии среди евреев — Палеес, Палеев, Полей и ряд других.

Фамилия

А 
 Палей, Абрам Рувимович (1893—1995) — русский писатель-фантаст, поэт и очеркист.
 Палей, Александр Беньяминович (первоначально Абрамо́вич; род. 1956) — молдавско-американский пианист и дирижёр.
 Палей, Андрей Эдуардович (род. 1961) — российский и израильский тяжелоатлет.

В 
 Пали, Бар (урождённая Варвара Александровна Палей, род. 1985) — израильская модель и актриса.

Г 
 Палей, Грэйс (в девичестве Гудсайд, 1922—2007) — американский прозаик и поэт.

Д 
 Палей, Джон (1871—1897) — американский писатель на идише, публицист, драматург.

И 
 Палей, Иосиф Маркович (1926—2009) — российский психолог.
 Палей, Ирина Павловна (урождённая графиня Гогенфельзен; 1903—1990) — общественный деятель, старшая дочь князя Павла Александровича от брака с Ольгой Валерьяновной Пистолькорс.

М 
 Палей, Марина Анатольевна (род. 1955) — русский прозаик, сценарист, публицист и переводчик.

Н 
 Палей, Никита (род. 1987) — израильский легкоатлет.
 Пэйли, Нина (род. 1968) — американский мультипликатор.

О 
 Палей, Ольга Валериановна (1865—1929) — российская мемуаристка.

П 
 Палей, Пётр Николаевич (1900—1975) — советский химик, специалист в области химии урана и тория.

Двойная фамилия 
 Каган-Палей, Вячеслав (род. 1964, англ.) — израильский контртенор и сопранист.

См. также 
 Палей (дворянский род)
 
 
 Палея

Примечания